Carl August Ehrensvärd (1745-1800) – militare, pittore, scrittore e architetto svedese
 Carl August Ehrensvärd (1858-1944) – ammiraglio, politico e ministro svedese
 Carl August Ehrensvärd (1892-1974) – generale svedese